Хайруллин Фарид Миндиярович (17 августа 1965, Казань, Татария, СССР) — советский и российский легкоатлет, участник соревнований по бегу. Мастер спорта России международного класса. Многократный чемпион России в беге на 5 000 м и 10 000 м. Выпускник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) специализация — «Тренер-преподаватель по легкой атлетике». С 2016 года старший тренер бегового клуба «Академия марафона», Москва.

Достижения

Источники 

 Фарид Хайруллин — профиль на сайте IAAF
 Профиль на сайте ПроБЕГ
 Фарид Хайруллин: полумарафон за 61:34 и бег в 90-х, отбор на Олимпиаду в Барселоне
 Rusathletics
 По стопам Зеленградского полумарафона
 Легкая атлетика. Энциклопедия. Том 1: А-Н стр 432
 Беговые программы Чемпионов

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Тренеры России по лёгкой атлетике
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма